Байгара — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Байгара — село в Шетском районе Карагандинской области.

Россия 
 Байгара — деревня в Тобольском районе Тюменской области.